Cepheus (mythologie), een personage uit de Griekse mythologie
Cepheus (sterrenbeeld), een sterrenbeeld